James Martin (scheikundige), Amerikaans chemicus, James Cullen Martin.
 James Martin (informaticus), een 'information-engineer' en de uitvinder van crud.
 James Martin (scheidsrechter), een Schots scheidsrechter.